Andriej A. Markow (starszy) (1856-1922) – rosyjski matematyk
 Andriej A. Markow (młodszy) (1903-1979) – rosyjski matematyk
 Andriej Markow (ur. 1978) – rosyjski hokeista